Головко Олександр — може значити:
 Головко Олександр Борисович (історик) (* 1952) — український історик.
 Головко Олександр Борисович (футболіст) (*1972, Херсон) — український футболіст та футбольний тренер.
 Головко Олександр Миколайович (науковець) — вчений у галузі металургії.
 Головко Олександр Миколайович (плавець) — український плавець.
 Головко Олександр Миколайович (футболіст) — український футболіст.
 Головко Олександр Олександрович — український футболіст.
 Головко Олександр Степанович ( 1951) — український політик, Запорізький міський голова.